O termo  pode ser:
 Fratura (geologia), uma superfície num volume de rocha onde não se observa deslocamento relativo entre blocos;
 Fratura óssea, uma rotura ou solução de continuidade em osso ou cartilagem dura.
 Fratura metabólica, desequilíbrio do metabolismo social entre os seres humanos ea natureza.
 Fratura (mineralogia), forma e textura da superfície formada quando um mineral é quebrado. As fraturas também podem ser graves e leves.

Veja também
Brecha
Fissura
Ruptura

Desambiguação